Kuninkaansaari kan syfta på:

 Kuninkaansaari – en holme i Helsingfors stad, se Skanslandet
 Kuninkaansaari (ö i Finland) – en ö i sjön Iisvesi, Virmasvesi och Rasvanki i Finland
 Kuninkaansaari – en ö i Finska viken, se Kungsholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,02, long 24,37)